Силенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Силенков, Борис Витальевич (род. 1960) — украинский политик, председатель Херсонской областной администрации;
 Силенков, Василий Анатольевич (род. 1959) — советский гребец-байдарочник, чемпион мира.